El término cadena perpetua puede hacer referencia a:

 cadena perpetua, pena de encarcelamiento de por vida;

Cine 
 Cadena perpetua (1979), película de Arturo Ripstein;
 Cadena perpetua (1994), película de Frank Darabont;

Música 
 Cadena Perpetua(19987), banda peruana de rock subterráneo y punk.
 Cadena Perpetua (1990-), banda argentina de punk rock.
 Cadena Perpetua (1995), álbum homónimo de la banda argentina.
 Cadena Perpetua, canción álbum El asesino del rey Peste de la banda Los Outasiders.